Кинсе де Абрил има више значења:

 Кинсе де Абрил (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Абрил (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Абрил (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кинсе де Абрил (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику